Не следует путать с полным тезкой и племянником, который жил и действовал в основном при Василии III и, в отличие от героя этой статьи, был боярином

Князь Борис Иванович Горбатый-Шуйский – князь и воевода на службе у Московского князя  Ивана III. Один из представителей княжеского рода Горбатых-Шуйских, отрасли князей Шуйских. Рюрикович в XX поколении. Третий сын  князя Ивана Васильевича Горбатого-Шуйского, который удельных прав уже не имел и также состоял на московской службе.

В 1489 году был командовал судовой ратью в походе на Вятку. В 1492-1495 годах участвовал в  походах Ивана III на Новгород, состоя в его свите.

Имел шестерых сыновей:
 Иван Большой
 Андрей Сучок
 Василий
 Фёдор Кузнец
 Даниил 
 Иван Меньшой

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Воеводы
Борис Иванович
Персоналии по алфавиту